«Фатих Карагюмрюк» () — турецкий футбольный клуб из квартала  стамбульского района Фатих, выступающий в Суперлиге Турции, первой по уровню в системе футбольных лиг Турции. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Олимпийский», вмещающем около 77 000 зрителей.

История 
Клуб был основан весной 1926 года благодаря усилиям Мухтара Бея и объединению молодёжных команд «Аджичешме» и «Карагюмрюк Генчлери». Тогда же были выбраны и красно-чёрные цвета, символизирующие пламя и дым. «Фатих Карагюмрюк» играл в турецких лигах до 1942 года, когда по инициативе министра образования Хасана Али Юджеля он был лишён стадиона, который перешёл к спортивному клубу «Вефа», расположенному в районе Эминёню, в результате «Фатих Карагюмрюк» не функционировал до 1946 года.

14 июля 1946 года красно-чёрные возобновили свою деятельность под названием «Карагюмрюк Генчлик» (). Клуб принял участие в первом профессиональном чемпионате Турции, организованном в 1959 году. В главной турецкой лиге команда играла ещё четыре года, вылетев по итогам сезона 1962/1963. В сезоне 2019/20 клуб впервые с розыгрыша сезона 1983/1984 вернулся в Высшую лигу, заняв в таблице 5-е место и став впоследствии победителем плей-офф.

Соперники 
Наиболее принципиальным соперником «Фатих Карагюмрюк» является «Касымпаша» из соседнего стамбульского района.

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль клуба на soccerway.com
 Профиль клуба на сайте Турецкой футбольной федерации 

Футбольные клубы Турции
Спорт в Стамбуле
Фатих
ФК «Фатих Карагюмрюк»